Каплин – русская фамилия.

Известные носители 
  (род. 1958) — член Палаты общин Великобритании, министр по делам ветеранов.
 Каплин, Александр Александрович (1913—?) — советский инженер-строитель, лауреат Ленинской премии.
 Каплин, Анатолий Степанович (1920—1979) — посол СССР в Ирландии (1974—1979).
 Каплин, Владимир Николаевич (род. 1949) — главный тренер мужских сборных СССР и России по дзюдо.
  (1930—2014) — британский пловец, участник Олимпийских игр (1948).
 Каплин, Михаил Львович (1888 — до 1922) — войсковой старшина, начальник Воздушного флота Юго-Западной армии (1918—1919).
  (1916—2019) — американский юрист, комиссар по внутренним сборам (1961—1964).
  (род. 1958) — британский военный деятель, начальник Вспомогательного командования Великобритании в Германии (2009—2012).
 Каплин, Павел Алексеевич (1930—2016) — советский и российский океанолог, геоморфолог, доктор наук, профессор МГУ.
 Каплин, Сергей Николаевич (род. 1979) — украинский политик, народный депутат VII—VIII созывов.
  (род. 1948) — американский музыковед, президент Общества теории музыки (2005—2007).
  — американский скрипач, участник трио с Кираном Кейном и Кевином Уэлчем.

Каплина 
 Каплина, Елизавета Павловна (род. 1996) — российская биатлонистка.
 Каплина, Людмила Александровна (род. 1948) — народный депутат СССР (1991).

Топонимы 
 Каплин — хутор в Кантемировском районе Воронежской области.

См. также